La sigla NCP se puede referir a:

 NetWare Core Protocol: Protocolo Principal NetWare.
 Network Control Program: conjunto original de protocolos de control de red de ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).
 Network Control Protocol: usado en el protocolo Point-to-Point Protocol (PPP).
 NCP: en Systems Network Architecture (SNA) es el programa que reside en la unidad de control de comunicaciones y el cual controla a la red que depende de esa unidad de control.
 No Clasificado Previamente: término utilizado de manera recurrente en la descripción de los códigos de las actividades económicas de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

Protocolos de red
Siglas de informática